O triângulo de potências reflete a relação entre as três componentes da potência elétrica: potências aparente, ativa e reativa.

Ativa (P): potência que realiza Trabalho, de fato. Unidade é o Watt (W).

Reativa (Q): potência consumida por reatâncias (indutivas ou capacitivas) no armazenamento de energia, magnética ou elétrica, para o devido funcionamento do sistema elétrico. Unidade é o Volt-Ampère reativo (VAr).

Aparente (S): potência total fornecida pela fonte. Unidade é o Volt-Ampère (VA).

No caso da Potência Reativa (Q), existe a dualidade entre os tipos de reatância, daí ser atribuído o sinal positivo à Potência reativa Indutiva e o negativo à Potência reativa Capacitiva.

Entre essas potências existe uma relação conhecida como fator de potência, determinada pelo cosseno do ângulo entre a potência ativa e a aparente (ou seja, P/S ou o cosseno do ângulo de fase, entre a tensão e a corrente). A potência aparente é a soma fasorial da potência ativa e da reativa. Assim, conhecendo pelo menos duas grandezas dentre S, P, Q e fator de potência, é possível determinar as grandezas restantes utilizando trigonometria.

Ver também 
 Potência elétrica

Engenharia elétrica